Міл (англ. mil, скорочення від mille — тисячна частка) — одиниця вимірювання відстані в англійській системі мір.
 Хеппі Міл  (англ. Happy Meal) — комплексне замовлення їжі для дітей, який використовується в мережі ресторанів швидкого харчування Макдоналдс.